Zheng steht für:
 Zheng, Wölbbrettzither, siehe Guzheng
 Zheng (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Zheng (Staat), historischer Staat in China

Siehe auch:
 Cheng
 Sheng
 Tseng
 Zeng